Der Kim Cup 1982 war ein Tennisturnier der Damen im Monte Carlo Country Club im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 12. bis 18. Juli 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin